Бровцын — русская фамилия. 

Известные носители:
 
 
 Бровцын, Алексей Сергеевич — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 8169; 26 ноября 1849.
 Бровцын, Борис (род. 1977) — советский и российский музыкант.
 Бровцын, Василий Алексеевич — русский генерал-майор, георгиевский кавалер 
 Бровцын, Николай Петрович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 7676; 1 января 1847.
 Бровцын, Сергей Михайлович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 2366; 26 ноября 1811.

См. также 
 Бровцыны
 Бровцев
 Бровцына, Екатерина Владимировна